Prömel ist der Familienname von:
 Grischa Prömel (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Hans Jürgen Prömel (* 1953), deutscher Mathematiker